The Final Countdown (film), een sciencefictionfilm uit 1980
 The Final Countdown (album), een album van de Zweedse rockband Europe
 The Final Countdown (single), de titelsong van dat album